Il singolare del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arne Thoms che ha battuto in finale Dirk Dier 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Stéphane Simian (quarti di finale)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Jens Knippschild (secondo turno)

 Alejandro Hernández (primo turno)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 David Škoch (semifinali)
 Fernando Vicente (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1997